Sigurd Jorsalfar (Sigurd der Jerusalemfahrer) bezeichnet folgende Personen:

 Sigurd Jorsalfar (~1090–1130), norwegischer König Sigurd I., siehe Sigurd I. (Norwegen)
 Sigurd Jorsalfar, ein Pseudonym von Anders Behring Breivik (* 1979), norwegischer Attentäter 

Sigurd Jorsalfar bezeichnet:
 Sigurd Jorsalfar (Schauspiel), ein Schauspiel des norwegischen Dichters Bjørnstjerne Bjørnson
 Sigurd Jorsalfar (Schauspielmusik), die zugehörige Schauspielmusik von Edvard Grieg